

Patronyme 

 Buff Bagwell (1970-), catcheur et acteur américain.
 Harriet Bagwell (vers 1853-1937), philanthrope irlandaise.
 Jeff Bagwell (1968-), joueur américain de baseball.

Dans la fiction 
 Theodore Bagwell, dit « T-Bag », personnage de la série télévisée américaine Prison Break.